Porkkaoja kan syfta på följande platser:

Finland 

 Porkkaoja (vattendrag, lat 67,17, long 24,77), Lappland, 
 Porkkaoja (vattendrag, lat 67,12, long 24,68), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar